Багай — топоним.

 Багай, Аркаш (1904—1984) — удмуртский советский прозаик, переводчик и драматург, поэт, фольклорист.
 Багай (деревня) — деревня в Увинском районе Удмуртии.
 Багай (приток Терёшки) — река.
 Багай (озеро) — озеро в Сарыкольском районе Костанайской области Казахстана.
Багай (инструмент)- для выдергиваются из брусьев и досок гвозди, не имеющих шляпок.

Примечания